Калоджер (греч.: Καλόγερος, лат.: Calogerus, что означает добрый старец)— имя, которое носили некоторые святые:

 Калоджер из Равенны (†130), епископ Равенны, память 11 февраля
 Калоджер из Брешии (†II век), мученик, память 18 апреля
 Калоджер Римский (†250), римский мученик, пострадавший вместе со св. Партением (Partenio), память 19 мая
 Калоджер Сицилийский (†561), отшельник, память 18 июня